Ueyama ist der Familienname folgender Personen:

 Koki Ueyama (* 1999), japanischer Leichtathlet
 Noboyuki Ueyama (* 1952), japanischer Rugby-Union-Spieler